Langeron – miejscowość we Francji
 Alexandre Andrault de Langeron (1763-1831) – rosyjski generał
 Teodor Andrault de Langeron (1804-1885) – prezydent Warszawy